Ждањице могу бити:

 Ждањице (Ходоњин), град у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ждањице (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Ждањице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република